Nowokostjantyniwka (ukrainisch , russisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Nowokostjantyniwka (Bratske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
 Nowokostjantyniwka (Dschankoj), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj
 Nowokostjantyniwka (Nowyj Buh), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh
 Nowokostjantyniwka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Nowokostjantyniwka (Rosdilna), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna